Denumirea Târnava Mare se poate referi la:

Râul Târnava Mare
Comitatul Târnava-Mare din timpul Imperiului Austro-Ungar
Județul Târnava-Mare din perioada interbelică a României.

Vezi și
Târnava (dezambiguizare)

Toponime românești